`Alâ' ad-Dîn, Ala al-Din ou Ala ud-Din (en arabe : ʿalāʾ ad-dīn , noblesse de la religion) (en turc : Alaeddin) peut désigner :

 `Alâ’ ad-Dîn Atsiz, Chah du Khwarezm (1128–1156) ;
 `Ala’ ad-Dîn Husayn, émir ghuride (1149-1161) ;
 `Alâ’ ad-Dîn Tekish, Chah Khwarezm (1172–1200) ;
 `Alâ' ad-Dîn Muhammad, Chah du Khwarezm (1200-1220) ;
 `Alâ’ ad-Dîn Atsiz, émir ghuride (1213-1214) ;
 `Alâ’ ad-Dîn Muhammad III, imam nizârite (Assassin) (1221-1255) ;
 `Ala' ad-Dîn Kay Qubâdh II, sultan seldjoukide de Roum sur un territoire autour de Malatya (1249-1257) ;
 `Alâ’ ad-Dîn Kay Qubâdh III, sultan seldjoukide de Roum (1284-1303) ;
 `Alâ' ad-Dîn Kûjuk, sultan mamelouk bahrite d'Égypte (1341-1342) ;
 `Alâ' ad-Dîn `Alî, sultan mamelouk bahrite d'Égypte (1376-1382) ;
 `Ala' ad-Dîn `Ali ibn Muhammad Qushji, mathématicien et astronome mort en 1474 à Istanbul ;
 `Alâ’ ad-Dîn ad-Durubi Basha, premier ministre de Syrie 28 juillet - .

Alaeddin